Bredvik kan syfta på:

 Bredvik, Esbo – en stadsdel i Esbo stad
 Bredvik, Pernå – en del av Sarvsalö
 Bredvik, Karis – en by i Karis
 Bredvik, Ekenäs – en by i Bromarv
 Bredvik, Björneborg – en by i Björneborg
 Bredvik, Nordmalings kommun – en by i Nordmalings kommun

Se även
Bredviken
Brevik